Blaine kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Blaine (Kentucky)
 Mars Hill-Blaine (Maine)
 Blaine (Minnesota)
 Blaine (Tennessee)
 Blaine (Washington)